Чемпіонат УРСР з футболу 1957 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 9 зонах, участь у змаганнях брали 56 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

7 зона 
Підсумкова таблиця

8 зона 
Підсумкова таблиця

9 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 Першість України — 1957
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1957 
 Чемпіонати КФК (1936—1991)

Джерела 
 
 

57
УРСР
1957 в українському спорті